70-й чемпіонат України з шахів, що проходив в Покрові з 8 по 16 вересня 2001 року за швейцарською системою у 9 турів.

В турнірі взяли участь 30 шахістів, в тому числі 16 гросмейстерів та 11 міжнародних майстрів.

Чемпіоном України 2001 року став представник Харківської області 24-річний Олександр Берелович.

Рух за турами

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2001 (жінки)

Посилання 
 Чемпіонат України 2001 року на 365chess.com
 Всі партії чемпіонату
 Півфінал чемпіонату України 2001 року на 365chess.com

Примітки 

2001 у шахах
Шахові турніри 2001
2001 в українському спорті
Вересень 2001
Чемпіонати України із шахів